

Personnalités 

 Blanche Friderici (1878-1933), actrice américaine;
 Charles Friderici (1946-), homme politique suisse;
 Daniel Friderici (1584-1638), compositeur allemand.